Miekkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Miekkasaari (ö i Finland, Norra Karelen), Joensuu, 
 Miekkasaari (ö i Finland, Lappland), Tornedalen, 
 Miekkasaari (ö i Finland, Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar